Абрашино — деревня в Ордынском районе Новосибирской области России. Входит в состав Нижнекаменского сельсовета.

География 
Площадь деревни — 70 гектаров.

Население

Инфраструктура 
В деревне по данным на 2007 год функционирует 1 учреждение здравоохранения.
В настоящее время (2000 год) данного учреждения нет.
Функционирует один продовольственный магазин.

Проблемы транспортной связи 
Паром — единственный общественный транспорт, связывающий Абрашино, а также соседние Нижне-Каменку, Ерестную и Усть-Хмелёвку с районным центром. Тем не менее в работе этого транспорта часто случаются перебои. Летом 2018 года в МВД не выделили денежных средств для оплаты паромных транспортировок на правый берег Оби, владельцы парома, в свою очередь, отказались перевозить полицию бесплатно. .

Известные жители 
14 мая 1936 года родился Владимир Ламин, в будущем — известный советский и российский историк, директор Института истории Сибирского отделения РАН, доктор исторических наук (1987), член-корреспондент РАН (с 2000),

Примечания 

Населённые пункты Ордынского района